Margarethental steht für

 Kloster St. Margarethental, Kloster in Kleinbasel, Schweiz
 Margarethental (Pfalz), Tal im Pfälzerwald, Rheinland-Pfalz, Deutschland